Schloss Lind bezeichnet:

 Schloss Lind (Maria Saal), schlossartiges Herrenhaus in Maria Saal in Kärnten
 Schloss Lind (Sankt Marein bei Neumarkt), Schloss in Sankt Marein bei Neumarkt, in der Steiermark
 Schloss Lind, ehemaliger Edelsitz in Grafenstein in Kärnten, siehe Schloss Riedenegg